Крупицкий сельсовет () — сельсовет на территории Минского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Крупицкий сельсовет включает 21 населённый пункт:
 Аннополь — деревня.
 Аннополь — посёлок.
 Вербники — деревня.
 Вильгельмово — деревня.
 Вишневка — деревня.
 Дедовка — деревня.
 Дубинки — деревня.
 Дубицкая Слобода — деревня.
 Еськовичи — деревня.
 Загатье — деревня.
 Закружка — деревня.
 Каралино — деревня.
 Кругляк — деревня.
 Крупица — агрогородок.
 Лозки — деревня.
 Паздерки — деревня.
 Пятевщина — деревня.
 Самуэлево — деревня.
 Столбуновичи — деревня.
 Черники — деревня.
 Чернолески — деревня.

См. также 
 Минский район

Примечания

Ссылки 
 Минский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Минского района